Oronte peut désigner :

 un fleuve ;
 un personnage de L'École des femmes ;
 un personnage du Misanthrope ;
 un personnage d'Alcina.